Jungapeo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jungapeo de Juárez, kommunhuvudort, Michoacán de Ocampo, 
 Jungapeo (kommun i Mexiko), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar